GME steht für:
 Gaz-Maghreb-Europe-Pipeline
 Gelatine Manufacturers of Europe
 General Motors Europe, Tochtergesellschaft von General Motors
 Genossenschaft Museumsbahn Emmental in der Schweiz
 Globalmodell des Deutschen Wetterdiensts
 Granulomatöse Meningoenzephalitis, eine neurologische Erkrankung bei Haushunden
 Flughafen Homel (IATA-Code), weißrussischer Flughafen
Tickersymbol von GameStop, US-amerikanische Einzelhandelskette

gme steht für:
 Ostgermanische Sprachen (ISO-639-5-Code)

Abkürzung